Ә́ ә́ (шва з акутом) - літера кириличної абетки, яка іноді зустрічається в татарській мові як передній незаокруглений голосний /æ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwa_with_acute